В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 7-5, 6-3.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)

 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington